Freie Schule steht für:

 Freie Schule (Weimarer Republik), Schule ohne religiöse Ausrichtung in der Weimarer Republik
 Schule in freier Trägerschaft, nichtstaatliche Schule, siehe Privatschule
 Alternativschule, Schule mit alternativem pädagogischen Konzept
 Häufiger Name und Synonym für eine Demokratische Schule
Siehe auch:
 Freie Christliche Schule
 Freischule